HVAC steht für:
  (dt. „Heizung, Lüftung, Klimatechnik“), siehe Klimaanlage
 , siehe Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung

HVAC